Skjöldur kan syfta på följande platser:

Island 

 Skjöldur (klippa), Austurland, 
 Skjöldur (ås), Norðurland eystra, 
 Skjöldur (bergsudde), Västfjordarna, 
 Skjöldur (bergstopp), Västfjordarna, 
 Skjöldur (berg), Västfjordarna, 

Robotskapade Islandförgreningar